San Roque bezeichnet folgende Orte, Verwaltungseinheiten und sonstige geographische Objekte:

in Argentinien
 San Roque (Córdoba), einen Ort in der Provinz Córdoba
 San Roque (Corrientes), eine Stadt in der Provinz Corrientes
 San Roque (Mendoza), einen Ort in der Provinz Mendoza
 Departamento San Roque, Verwaltungseinheit der Provinz Corrientes
 Lago San Roque

in Bolivien
 Laguna San Roque, See im Departamento Beni

in Costa Rica
 San Roque (Alajuela), Distrikt im Kanton Grecia, Provinz Alajuela
 San Roque (Heredia), Distrikt im Kanton Barva, Provinz Heredia

in Ecuador
 San Roque (El Oro), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Piñas der Provinz El Oro
 San Roque (Imbabura), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Antonio Ante der Provinz Imbabura
 San Roque (Quito), eine städtische Gemeinde (Parroquia urbana) der Hauptstadt Quito
 San Roque (Sucumbíos), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Shushufindi der Provinz Sucumbíos

in Kolumbien
 San Roque (Antioquia), ein Ort im Departamento Antioquia

in Mexiko
 San Roque (Irapuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 San Roque (Juárez), Ort im Bundesstaat Nuevo León

auf den Nördlichen Marianen
 San Roque (Saipan), ein Dorf auf den Nördlichen Marianen

in Paraguay
 San Roque González de Santa Cruz, Distrikt in Paraguarí

in Peru
 Distrikt San Roque de Cumbaza, Distrikt der Provinz Lamas
 San Roque de Cumbaza, Ortschaft in Peru

auf den Philippinen
 San Roque (Northern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar
 San-Roque-Talsperre, Talsperre am Fluss Agno

in Spanien
 San Roque (Badajoz), Stadtviertel der Stadt Badajoz
 San Roque (Cádiz), eine Gemeinde in Andalusien
 San Roque (Sevilla), Stadtviertel der Stadt Sevilla
 San Roque de Riomiera, eine Gemeinde in Kantabrien
 San Roque (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien